Османабад ():

 Османабад — город в штате Махараштра, Индия.
 Османабад — округ в штате Махараштра, Индия.